Подоскоп — (подоскан, плантоскоп, плантоскан, плантовизор) устройство, позволяющее получить изображение отпечатков ступней пациента на плоскую поверхность в режиме статической нагрузки. Анализ геометрии отпечатков ступней (подоскопия) позволяет оценить позиционную установку стоп с выявлением отклонений и взаимосвязь с задней, боковой и внутренней поверхности стоп и опорно-двигательного аппарата в целом.

Использование 
Подоскоп используется в основном в области ортопедии для выполнения следующих задач:
в сочетании с другими методами диагностики, помогает получить информацию о состоянии скелетно-мышечной системы, помогает выявить различные формы плоскостопия, помогает выявить деформации позвоночника (сколиоз, кифоз, лордоз и др.), нарушения в тазобедренном суставе (при неправильном положении наблюдается разность в длине ног), помогает правильно подобрать или изготовить ортопедические стельки.

До некоторого времени подоскопия проводилась с помощью краски и листа бумаги. На подошву пациента наносилась краска, и он вставал на лист бумаги. Полученный отпечаток и был результатом подоскопии.
При появлении зеркальных подоскопов процедура диагностики значительно упростилась. Пациент становится на рабочую поверхность подоскопа, а врач визуально оценивает состояние стоп. Недостатком таких устройств является невозможность проводить измерения геометрии стоп, вследствие чего использование прибора в исследовательских целях исключается.

Появление цифровых подоскопов, не имеющих недостатков своих предшественников, привело к тому, что программа анализирует сотни геометрических параметров отпечатков и выдаёт отчет. Это позволяет использовать приборы не только в экспресс-диагностике (скрининге), но и в научно-исследовательских целях.
В настоящее время ведутся работы по получению трёхмерной цифровой модели стоп, что позволит получить больше информации для анализа.

Область применения 
Ортопедические центры, медицинские учреждения, детские сады, военкоматы.

См. также 
 Плоскостопие
 Подиатрия
 Сколиоз
 Педоскоп

Ссылки 
  Ю. Н. Задерей, В. С. Качер, А. В. Гадяцкий, Н. Т. Ковалько, Л. К. Роман, И. В. Василенко, Современные методы и средства диагностики статических деформаций стопы человека, Восточно-Европейский журнал передовых технологий. — 2009. — 4/2 (40). — C. 23-27.

Стопа